W Polsce 
 Kaliszany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice 
 Kaliszany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Kaliszany – gromada

Zobacz też: Kaliszany-Kolonia, Stare Kaliszany